Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1991 si disputò dal 14 marzo al 1º aprile 1991. Si trattò della 53ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Duke Blue Devils allenati da Mike Krzyzewski, al primo successo della loro storia. Christian Laettner venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 64, suddivise in quattro Region: East, Midwest, Southeast e West.

East Region

Midwest Region

Southeast Region

West Region

Risultati

East Region

Southeast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Mike Krzyzewski
Vice-allenatori: Tommy Amaker, Jay Bilas, Mike Brey

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1991
Campionato di pallacanestro NCAA Division I